Алекс Леапаи (), род. 16 октября 1979) — австралийский боксёр-профессионал, самоанского происхождения, выступавший в тяжёлой весовой категории (). Чемпион Азии по версии OPBF (2007—2008). Бывший претендент на титул чемпиона мира.

Профессиональная карьера 
Леапаи дебютировал на профессиональном ринге в 2004 году. Первый год профессиональных боёв был для Алекса не самым удачным. Из шести поединков, два проиграл, два выиграл, а два свёл вничью. После второго поражения Леапаи отсидел шесть месяцев в тюрьме за драку с двумя охранниками ночного клуба.
Вернулся в ноябре 2006 года, и стал с высокой периодичностью нокаутировать всех своих соперников. Через год нокаутировал Нейтона Бриггса и завоевал свой первый титул, чемпиона тихоокеанского региона по версии OPBF в тяжёлом весе. Во второй защите титула встретился с опытным джорнименом, Колином Уилсоном. Большинство раундов были очень равными, и по итогам 12 раундов раздельным решением судей Леапаи потерпел третье поражение на профессиональном ринге.

Это поражение уже не сломило состоявшегося профессионала, и уже через месяц Леапаи в рейтинговом поединке нокаутировал опытного боксёра, бывшего чемпиона Африки, Мохамеда Аззауи (23-2-2).

Бой с Трэвисом Уолкером 
Продолжая побеждать своих соперников преимущественно нокаутом, 30 июня 2010 года вышел на ринг с известным американским боксёром, Трэвисом Уолкером. Американец очень агрессивно начал поединок и в 3-м раунде послал австралийца на канвас, но Леапаи выровнял бой, и нокаутировал Уолкера в 4-м раунде.

Бой с Оуэном Бека 
Через полтора месяца, Леапаи нокаутировал бывшего претендента на титул чемпиона мира, ямайца, Оуэна Бека (29-5).

Бой с Дарнеллом Уилсоном 
4 декабря 2010 года Алекс победил по очкам известного американского джорнимена, Дарнелла Уилсона.

Бой с Питером Охелло 
17 апреля 2011 года Леапаи нокаутировал в третьем раунде боксёра из Уганды, бывшего претендента на титул чемпиона мира, Питера Охелло, и завоевал титул чемпиона Австралии по версии IBF.

В октябре 2011 года Леапаи нокаутировал мощным апперкотом российского гиганта, бывшего чемпиона по кикбоксингу, Евгения Орлова.

Бой с Кевином Джонсоном 
В апреле 2012 года встретился с ещё одним бывшим претендентом на титул чемпиона мира, американцем, Кевином Джонсоном. Первую половину боя австралиец выглядел уверенней, но американец перехватил инициативу и отправил в 9-м раунде Леапаи в нокдаун. Австралиец не смог оправиться от потрясения, и после нокдауна Джонсон начал избивать Леапаи, после чего рефери вмешался и прекратил бой, зафиксировав победу Джонсона техническим нокаутом.

Леапаи долгое время не выходил на ринг и в декабре 2012 года нокаутировал в 5-м раунде боксёра из Узбекистана Акмала Асланова и завоевал азиатский и тихоокеанский титул по версии WBO.

Претендентский бой с Денисом Бойцовым 
23 ноября 2013 года Алекс Леапаи вышел на ринг с не имеющим поражений российским боксёром Денисом Бойцовым, который занимал первую строчку рейтинга по версии WBO. Леапаи занимал 7-ю строчку. Поединок планировался как проходной для Бойцова, чтоб вывести его на чемпионский бой с Владимиром Кличко, и даже коэффициент на победу Леапаи составлял всего 1 к 9, но в ринге всё вышло иначе. Алекс Леапаи победил по очкам россиянина Дениса Бойцова, предварительно отправив дважды на канвас небитого россиянина и нанёс ему первое поражение в карьере. Защитил пояс по версии WBO Asia Pacific и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

Чемпионский бой с Владимиром Кличко 
26 апреля 2014 года Алекс провёл бой за титулы WBA (super), WBO, IBF, IBO и The Ring с украинцем Владимиром Кличко. Претендент ничего не смог противопоставить в ринге чемпиону. В первом раунде Алекс попробовав сблизить дистанцию пропустив три джеба подряд упал в нокдаун. Далее австралиец старался действовать более осторожно, но принимал почти все удары выброшенные Владимиром. В 5-м раунде Леапаи выбросил размашистый свинг, Кличко с лёгкостью увернулся от него, но немного оступился и попятился назад. после этого Владимир стал действовать более агрессивно и отправил двойкой Леапаи в нокдаун. Австралиец смог подняться, но следом такой же двойкой Кличко нокаутировал претендента в абсолютно одностороннем бою.

Бой с Маликом Скоттом 
Алекс Леапаи выглядел в этом бое очень плохо, был малоподвижным и не поспевал за противником, в результате Малик Скотт уверено выиграл каждый раунд в поединке. По окончании боя всё судьи единогласно отдали победу в пользу американца 98:92, 99:91 и 100:90.

Бой с Мануэлем Чаром 
В ринге с Леапаи Чарр выглядел более чем хорошо. Он проводил хорошие комбинации, отлично двигался на ногах. Преградой для него стал только его вес, но при желании Мануэль отлично двигался в ринге. Как итог этого «всплеска» от немца Леапаи потерпел поражение единогласным решением судей.

Примечания

Ссылки 
 
 Алекс Леапаи — страница на сайте BOXNEWS.com.ua

Боксёры Самоа
Боксёры Австралии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Преступники Австралии